Данганнон — многозначный термин:

 Данганнон — средний город района Данганнон и Южный Тирон, столица района, находящийся в графстве Тирон Северной Ирландии.
 Данганнон и Южный Тирон — район Северной Ирландии в графстве Тирон.
 Данганнон Свифтс — североирландский футбольный клуб.